PABR steht für:
 Flughafen Barrow (ICAO-Code), Flughafen in Alaska
 Polizei-Autobahn und Bezirksrevier 

PaBr5 steht für:
 Protactinium(V)-bromid, chemische Verbindung des Protactiniums aus der Gruppe der Bromide

Abkürzung